Собор Української Православної Церкви 27 травня 2022 року — собор Української Православної Церкви Московського патріархату, який відбувся 27 травня 2022 року у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі (Феофанія) міста Києва, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Рішення про скликання Собору було прийняте Архиєрейським собором, який відбувся після позачергового засідання Священного Синоду.

Рішення собору 

На соборі було внесено зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, направлені на повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви, видалені всі згадки про таку залежність, окрім посилання на грамоту, видану патріархом Алексієм 1990 року.

Крім того, за результатми собору прийнята постанова, за змістом якої:
 засуджена позиція патріарха Кирила щодо російської агресії;
 вирішено відновити мироваріння;
 на період воєнного стану єпархіальним архієреям надано право самостійно ухвалювати рішення щодо тих чи інших питань єпархіального життя, що належать до компетенції Священного Синоду або Предстоятеля Української Православної Церкви, з подальшим, при відновленні можливості, інформуванням священноначалля;
 зазначена необхідність розвивати діяльність за кордоном;
 проголошений заклик до діалогу з ПЦУ, споряджений з умовами до останньої припинити захоплення храмів, усвідомити їхній неканонічний статус та вирішити питання апостольскої спадкоємності єпископів.

Рішення Собору не були прийняті Донецькою та Симферопольською єпархіями, які забажали залишитися в єдності з РПЦ.

Оцінки 
На думку очільника ПЦУ митрополита Епіфанія, собор УПЦ МП нічого не змінив, залишивши УПЦ МП в єдності із РПЦ.

Російський релігійний журналіст Сергій Чапнін назвав рішення собору «РПЦЗ 2.0», підкреслюючи балансування між відмовою проголошувати автокефалію та адміністартивним розривом з московським патріархатом, на належності до якого базується доктрина про канонічність УПЦ.

На думку архімандрита Кирила (Говоруна) рішення собору спрямоване на реальний відрив від Москви, а новий невизначений статус УПЦ можна порівняти з УПЦ Київського патріархату та з Македонської церквою у проміжку з 1967 до 2022.

Диякон Андрій Кураєв вважає розрив з московською патріархією неповним, оскільки остання не проголосила анафему учасникам собору, як це часто робили материнські церкви при проголошенні нових автокефалій.

Реакція Російської православної церкви 

Російська православна церква не надала офіційної реакції на собор. Голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством Володимир Легойда повідомив, що РПЦ не може реагувати на інформацію з інтернета, а офіційних повідомлень від УПЦ вони не отримували. Митрополит Іларіон (Алфеєв) вважає, що собор лише підтвердив статус церкви, який був з 1990 року, та що єдність УПЦ та РПЦ залишилася без змін.

У червні Синод РПЦ підпорядкував собі кримські єпархії УПЦ, а у жовтні — Ровенківську єпархію на Луганщині. Донецька єпархія, хоча не була формально анексована, заявила про невизнання рішення собору.

Див. також 

 Російсько-українська церковна війна
 Релігія під час російсько-української війни

Примітки

Посилання 
 "Сорі, війна, до побачення". УПЦ пішла на розрив із РПЦ, Новинський проти: що вирішив собор — LIGA.net, 02.06.2022

Українська православна церква (Московський патріархат)
Церковні собори